Занотта () — может означать:

 Zanotta — итальянская компания.

Космос 
  — астероид.
  — комета.

См. также